Кубок французской лиги по футболу 1999/2000 годов — 6-й розыгрыш турнира под названием Кубок лиги. Победителем стал «Гёньон», обыгравший в финале «Пари Сен-Жермен».

Предварительный раунд

1/16 финала

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 RSSSF.com

1999/2000
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году
Спорт во Франции в 1999 году
Спорт во Франции в 2000 году